Project One steht für:

 Project One (Musikprojekt), Musikprojekt von Headhunterz und Wildstylez
 Mercedes-AMG Project One, Supersportwagen